Киштвар:

 Киштвар — национальный парк в Доде, в Джамму и Кашмире, Индия.
 Киштвар — недавно образованный округ в индийском штате Джамму и Кашмир, в регионе Джамму.
 Киштвар (:en:Kishtwar Himalaya) — горный хребет в Гималаях в индийском штате Джамму и Кашмир.
 Киштвар (город) — :en:Kishtwar — город и муниципалитет в Индии.